Алекса́ндр Ко́сарев:
 Косарев, Александр Александрович (род. 1989) — российский самбист.
 
 Косарев, Александр Васильевич (1903—1939) — первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1929—1938).
 Косарев, Александр Иванович (1924—1945) — Герой Советского Союза.